Бакон Джон (англ. John Bacon) — британський скульптор, вважається засновником британської школи скульптури. 
 Баккон, Бакон, Бакко́н (фр. Baccon) — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луаре.